Covanca pode referir-se a:

 Covanca ( Pampilhosa da Serra) - uma aldeia que pertence ao Concelho de Pampilhosa da Serra e tem como freguesia Fajão - Vidual

 Covanca (ladeira) - com significado de ladeira
 Covanca (São Gonçalo) - um bairro de São Gonçalo (Rio de Janeiro)

Desambiguações de topônimos